Het WTA-tennistoernooi van Helsinki (officieel Nordea Nordic Light Open) van 2003 vond plaats van 4 tot en met 10 augustus 2003 in de Finse plaats Espoo, nabij de hoofdstad Helsinki. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Svetlana Koeznetsova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Zwitserse Patty Schnyder strandde in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Anna Pistolesi uit Israël, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de Kroatische kwalificante Jelena Kostanić in drie sets. Pistolesi wist voor het eerst in haar loop­baan het Nordea Nordic Light Open op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Arantxa Sánchez Vicario hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Petra Mandula en Patricia Wartusch, bereikte de tweede ronde, maar moest daar verstek laten gaan wegens een verstuikte enkel van Wartusch.

Het als tweede geplaatste duo Jevgenia Koelikovskaja en Olena Tatarkova won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het ongeplaatste koppel Tetjana Perebyjnis en Silvija Talaja in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. Russin Koelikovskaja had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Oekraïense Tatarkova ook drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stockholm 2003
Stockholm